A Boob for Luck – cortometraggio del 1915 diretto da Chance E. Ward (Chance Ward)
 A Boob for Luck – cortometraggio del 1917 diretto da William Beaudine